CLV est un sigle qui peut faire référence à :
 Constant Linear Velocity.

CLV est un code qui peut faire référence à :
  ;
 155 en chiffre romain.

Code